Björknäs kan syfta på:

Finland
 Björknäs, Ekenäs – en by i och en del av Ekenäs
 Björknäs, Malax –  gårdsgrupp i Pörtom i Malax

Sverige
 Björknäs, Nacka kommun – del av Boo i Nacka kommun 
 Björknäs, Norrtälje kommun – ort i Frötuna socken i Norrtälje kommun
 Björknäs, Norsjö – by i Norsjö kommun 
Björknäs, Kalix - del av Gammelgården i Kalix kommun 
 Björknäs, Kramfors – by strax utanför Kramfors 
 Björknäs, Boden – del av staden Boden
 Björknäs (naturreservat) – ett naturreservat i Arjeplogs kommun